Nußbach oder Nussbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Nußbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Nußbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Nußbach (Kreis Brașov), rumänisch Măieruș, Gemeinde im Kreis Brașov, Siebenbürgen, Rumänien

Gemeindeteile:
 Nußbach (Oberkirch), Ortsteil der Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Nußbach (Triberg im Schwarzwald), Stadtteil und Dorf von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Nußbach (Aurach), linker Zufluss des linken Zweigs der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) vor Priesendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Nussbach (Bodensee) oder Riedbach, nördlicher Zufluss des Bodensees in Nußdorf, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Nußbach (Dörenbach), linker Zufluss des Dörenbachs in der Waldexklave des kreisfreien Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Nussbach (Duffernbach), rechter Zufluss des Duffernbachs (zum dort Mühlebach genannten Oberlaufstrang der Alten Dreisam, zur Dreisam) in Wolfenweiler, Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Nussbach oder Schreiberbach, zur Donau in Nussdorf in Wien
 Nußbach (Große Naarn), linker Zufluss der Großen Naarn nahe der Kappermühle, Markt Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Nußbach (Gutach), rechter Zufluss der Gutach in Triberg im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Nußbach (Krems), rechter Zufluss der Krems (zur Traun) vor Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Nußbach (Odenbach), historisch auch Hahnenbach, rechter Zufluss des Odenbachs vor Reipoltskirchen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Nußbach (Soppenbach), linker Zufluss des Soppenbachs (zum Biberbach, zur Donau) vor Andelfingen, Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Nußbach (Teisnach), linker Zufluss der Teisnach in Teisnach, Landkreis Regen, Bayern
 Nussbach (Weihung), rechter Zufluss der Weihung in Weihungszell, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Nussbach (Weilergraben), linker Zufluss des Weilergrabens (zur Wutach) vor der Mühle im Weiler, Stadtteil Blumegg, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nüßbach (Nims), linker Zufluss der Nims in Niederweis im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Nussgraben